Mario Tiddia – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pier Giuliano Tiddia – arcivescovo cattolico italiano